Amerikai Egyesült Államok
Windham (Connecticut)
Windham (Iowa)
Windham (Maine)
Windham (Montana)
Windham (New Hampshire)
Windham (város, New York)
Windham (statisztikai település, New York)
Windham (Ohio)
Windham (Vermont)
Windham megye (egyértelműsítő lap)